Zbójecka Góra – wzniesienie na Pogórzu Kaszubskim
 Zbójecka Góra – wzniesienie w Kotlinie Rabczańskiej